Miasto w Kanadzie
 Terrebonne Miasto w kanadyjskiej prowincji Quebec
Miejscowości w USA:
 Terrebonne – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Deschutes
Gminy w USA:
 Terrebonne (ang. Terrebonne Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake
Parafie w USA:
 parafia Terrebonne (ang. Terrebonne Parish) – w stanie Luizjana